Новосолдатка — село в Белгородской области, Красненском районе; входит в состав Кругловского сельского поселения. Расстояние до райцентра Красное - 20 км.

История 
Новосолдатка (изначально – деревня Солдатская) – одно из первых сел, которое появилось на территории современного Красненского района. Известно, что селиться в этих краях начали еще на заре XVII века. Название села пошло от трех солдат, которые тут первыми обосновались.

В 1871 году в селе была построена деревянная Троицкая церковь.

С 1934 года Ново-Солдатка входит в Кругловский сельсовет в Уколовском районе. С 5 октября 1957 года Уколовский район стал именоваться Красненским.

В декабре 1962 году Красненский район был упразднен, и Кругловский сельсовет вместе с селом Новосолдатка перешел в Алексеевский район.

9 мая 1980 года был воздвигнут обелиск погибшим воинам и жителям в годы Великой Отечественной войны.

25 февраля 1991 года Указом Верховного Совета РСФСР «Об образовании Красненского района в Белгородской области» Красненский район был восстановлен. Село Новосолдатка вошло в состав новообразованного района.

В 1997 году Новосолдатка насчитывала 453 жителей.

Население 

В 2018 году село насчитывало 249 человек.

Примечания

Ссылки 
 «Сельский порядок». Чем живет красненская Новосолдатка 
 Круглое

Населённые пункты Красненского района